Гербо́вник, также армориал ( , от  оружие) — книга, сборник описаний и изображений гербов (родов дворянских и бюргерских, отдельных лиц, государств, городов, местностей, организаций и так далее).

В западноевропейской терминологии в зависимости от формы гербовниками и  называются рукописи, представляющие собой собрания гербов. Начиная с XVI—XVII веков, когда они начали становиться объектами коллекционирования и изучения, общий термин «гербовник» объединяет в один ряд с ними и другие гербовые комплексы, не существующие ни в форме кодексов, ни в форме свитков. 

Первые европейские гербовники, как принято считать, появились в середине XIII века, и рукописные их варианты продолжали создаваться вплоть до раннего Нового времени. Гербовник Зибмахера 1605 года является ранним экземпляром печатного гербовника. Средневековые гербовники обычно включали несколько сотен гербов, иногда до 2000, но к новому времени крупные собрания гербов превращаются в энциклопедические проекты (например,  (1696 г.), созданный по распоряжению Людовика XIV, содержит более 125 000 гербов). В наше время традиция гербовников превращена в проекты геральдических словарей, таких как  в четырёх томах (1926—2009 гг.) или  в семи (1854—1967 гг.).

Российские гербовники

Дворянские гербы 
 Гербовник А. Грекова — художник А. Греков в 1769 г. предпринял первую попытку сформировать собрание гербов и подготовил для Павла Петровича (будущего императора Павла I) небольшой гербовник. В него входили символы лиц, составляющие двор наследника престола. На момент обнаружения в нем находилось 13 рисунков, но видимо, было несколько больше.
 Гербовник Анисима Титовича Князева;
 Гербовник Талызина — герольдмейстер Л. И. Талызин в 1790-х гг. составил гербовник, который оказался единственным комплексным справочником, содержащим и родовые и территориальные символы. В гербовник входило 447 гербов (опубликован впервые в 2021 г. А.Н. Хмелевским и И.М. Афонасенко). Оригинал находится в Российской национальной библиотеке, в Эрмитажном собрании и доступен узкому кругу специалистов.
 Общий гербовник дворянских родов Российской империи — был учреждён указом императора Павла I от  года. До 1917 года утверждено 20 томов, из которых изданы только 10. В 1992 году было выпущено репринтное издание.
 Русская геральдика. История и описание Русских гербов, с изображением всех дворянских гербов, внесённых в Общий Гербовник Всероссийской Империи (СПб., 1894) — гербовник, составленный П. П. фон Винклером на основе предыдущего;
 (Гербовник Всероссийского дворянства, составил В. Дурасов (СПб., 1906—280 с.; 120 л. цвет. ил.)) — содержит цветные изображения и описания 115 гербов родов, произошедших от Рюрика и Гедимина, а также часть гербов, входивших в Большой Всероссийский герб;
 Малороссийский гербовник (СПб., 1914), составленный В. К. Лукомским и В. Л. Модзалевским — содержит описания и чёрно-белые изображения гербов украинских дворянских родов;
 Лейб-кампанский гербовник (Гербы Лейб-компании обер- и унтер-офицеров и рядовых (Пг., 1914), составленный С. Н. Тройницким) — содержит описания и чёрно-белые изображения 220 гербов лейб-компанцев;
 Кавказский гербовник;
 Эмблематический гербовник Лукомского
 Новый Общий Гербовник;
 Гербы командира и офицеров брига «Меркурия». Составлен С. Н. Тройницким. СПб. 1915. Типография «Сириус». Тираж 250 экз.
 Гербы гетманов Малороссии. Составлен С. Н. Тройницким. СПб. 1915 г. Типография «Сириус». Тираж 50 экз. Содержит рисунки и описание гербов гетманов Малороссии. Даны сведения о гетманах, даты жизни, причины смерти, места погребения.
 Гербовник Игоря Владимировича Борисова — полное название гербовника: Дворянские гербы России: опыт учета и описания XI—XXI частей Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи. Гербовник ввел в научный оборот больше половины всех русских родовых гербов.

Земельные (территориальные, городские) гербы 
 Знамённый гербовник, он же Гербовник Христофора Миниха, или Гербовник Андрея Баранова (1729/1730), всего 85 гербов;
 Гербовник Михаила Щербатова (1775), всего 35 гербов;
 Гербовник Министерства внутренних дел (Гербы губерний и областей Российской Империи. Печатано по распоряжению Министра Внутренних Дел (СПб., 1880)) — содержит цветные изображения и описания гербов губерний и областей Российской Империи, существовавших на 1880 г., всего 84 герба;
 Гербовник Сукачова (между 1878 и 1881) — содержит цветные изображения гербов губерний и областей Российской Империи, существовавших на 1878 г., всего 83 герба;
 Гербовник Винклера (земельный, 1899) — содержит чёрно-белые изображения и описания гербов городов и административно-территориальных единиц (как существовавших, так и упразднённых) Российской Империи, утверждённых до 1900 года, всего более восьмисот гербов.
 Продолжение Гербовника Винклера (земельный, 2013) — содержит чёрно-белые изображения и описания гербов городов и административно-территориальных единиц (как существовавших, так и упразднённых) Российской Империи, утверждённых после 1900 года .

Земельные гербовники 

 Сборник высочайше утверждённых городских и местных гербов — в 1887 году герольдмейстером Евграфом Евграфовичем Рейтерном (1836—1919) было завершено составление сборника, который состоит из пяти объёмистых книг, заключающих в себя все когда-либо утвержденные гербы губерний, наместничеств, городов, собранные из разных источников и расположенных в алфавитном порядке.

Гербовник Великого Княжества Финляндского 
 «Samling af Wapen för Grefliga, Friherrliga och Adeliga Ätter, som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands Riddarhus» Г. Кайануса (1843)

Гербовник Остзейских (прибалтийских) губерний России 
 Балтийский гербовник «Baltisches Wappenbuch» К.Клингспора (1882)

Польско-Литовские гербовники 
 Гербовник Адама Бонецкого
 Гербовник Каспара Несецкого
 Гербовник Бартоша Папроцкого
 Гербовник Северина Уруского
 Гербовник Теодора Жихлинского
 Гербовник дворянских родов Царства Польского:
 Часть I издана 10.10.1850;
 Часть II издана 10.10.1850;
 Лукомский В. К., Тройницкий С. Н. Гербы третьей части "Гербовника дворянских родов Царства Польского. СПб., 1910.
 
Виюк-Коялович А. Гербовник рыцарства Великого Княжества Литовского, т. н. Compendium.
 Kojałowicz W. A. Herbarz Rycerstwa W.X. Litewskiego tak zwany Compendium. Kraków, 1897.
 Виюк-Коялович А. Гербовник шляхты Великого Княжества Литовского, т. н. Nomenclator.
 Kojałowicz W. A. Herbarz szlachty Wielkiego Ksiestwa Litewskiego zwany Nomenclator. Kraków, 1905. Печать не окончена, прерывается на фамилии «Комар».

Белорусские гербовники  

Витебский гербовник.
 Herbarz szlachty Witebskiej. Kraków, 1898. Оттиск из: Herold Polski. Czasopismo naukowe illistrowane, poświęcone heraldyce i sfragistyce polskiej.
 В переводе на русский язык опубликован: Шапошников Н. В. «Heraldica»: Исторический сборник. Том I. СПб., 1900.
 Перевод: Dr. Fr. Piekosiński "Przedmowa" - "Herbarz szlachty prowincyi witebskiej", Kraków - 1899.
Оршанский гербовник. Витебск, 1900.
 Оттиск из 28-го выпуска «Историко-юридических материалов, извлечённых из актовых книг губерний Витебской и Могилёвской».
 Инфлянтский гербовник.
 Herbarz Inflant Polskich z roku 1778. Opracował oraz wstępem zaopatrzył Adam Heymowski / Materiały do biografii genealogii i heraldyki polskiej. T. II. Buenos Aires — Paryż, 1964.
 Малый гербовник Новогрудской шляхты.
 Малы гербоўнік наваградзкай шляхты. Мінск, 1997.
 Яцкевич Д. Малый гербовник холопеничской шляхты.
 Яцкевіч З. Малы гербоўнік халопеніцкай шляхты. Менск, 1999. Посвящён шляхте Оршанского повета, жившей в части повета, после 1-го раздела Речи Посполитой оставшегося в составе ВКЛ.
[www.lyczkowski.net/ru/gerbovnik/belorusskoj-shljahty/predislovie.html Гербовник белорусской шляхты.] Несмотря на название, посвящён только части шляхетских родов Минской губернии. 
 Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 1. [Літара «А»]. Мінск, 2002.
 Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 2. [Літара «Б»]. Мінск, 2007.
 Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 3. [Літара «В»]. Мінск, 2014.
 Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 4. [Літара «Г»]. Мінск, 2016.
 Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 5. [Літара «Д»]. Мінск, 2018.
[www.lyczkowski.net/ru/gerbovnik/rogachjovskoj-shljahty.html Малый гербовник рогачёвской шляхты.]

Ссылки 
 Общий гербовник дворянских родов Российской империи — онлайн версия
 О знамённых гербовниках
 Дурасов В. Гербовник Всероссийского дворянства
 Книги по родовой геральдике
  Klingspor, Carl Arvid von: Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher, den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehöriger Adelsgeschlechter. Stockholm, 1882
 «Orbis Poloni» (1642),Симон, Око́льський (Т 1 лат)
 «Orbis Poloni» (1642),Симон, Око́льський (Т 2 лат)
 «Orbis Poloni» (1642),Симон, Око́льський (Т 2 лат)
Хмелевский А.Н., Афонасенко И.М. Гербовник Талызина. Российские дворянские гербы XVIII века. М.: "Старая Басманная", 2021.

 Adelswappen im Estnischen Historischen Archiv
 Kojałowicz W. A. Herbarz szlachty Wielkiego Ksiestwa Litewskiego zwany Nomenclator.
   Samling af wapen för de adelige ätter som äro introducerade å Storfurstendömet Finlands riddarhus : jemte wapenbeskrifning på svenska och franska språket. Helsingfors, 1843

Примечания 

Генеалогия